Рави́ль Мидеха́тович Гусма́нов () — российский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2002). Тренер.

Биография 
Начал играть в челябинском «Тракторе». На драфте НХЛ 1993 года был выбран клубом «Виннипег Джетс» в четвёртом раунде под 93 номером. Провёл в НХЛ в составе «Виннипега» 4 игры.

В составе магнитогорского «Металлурга» чемпион России 1999, 2001, 2007 годов, чемпион Евролиги 1999 и 2000 годов, обладатель Суперкубка Европы 2000 года, обладатель Кубка Европейских чемпионов 2008.

Статистика

Клубная 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Трактор»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Челмет»